Сборная России в Кубке Дэвиса — официальный представитель России в Кубке Дэвиса. Руководящий состав сборной определяется Федерацией тенниса России.

Капитаном команды является Шамиль Тарпищев (занимает этот пост с 1997 года).

История 
Сборная СССР, до образования Мировой группы в 1981 году, дважды побеждала в одной из двух европейских зон Кубка Дэвиса (в 1974 и 1976 годах) и выходила в Межконтинентальный раунд (аналог нынешнего полуфинала мировой группы), но дальше не проходила: в первый раз проиграв сборной Индии со счетом 1:3, а во второй раз отказавшись играть со сборной Чили по политическим причинам. Ещё пять раз советские теннисисты выходили в финал одной из двух европейских зон турнира (аналог нынешнего четвертьфинала мировой группы; в 1967, 1969, 1970, 1972 и 1973 годах).

После образования Мировой группы в 1981 году сборная СССР пять раз участвовала в Мировой группе Кубка Дэвиса, но каждый раз терпела поражения в первом раунде (1/8 финала турнира) — в 1982, 1983, 1985, 1986 и 1989 годах.

В 1992 году официально в Кубке выступала сборная СНГ, завоевавшая право, уже для сборной России, на следующий год выступать в Мировой группе.

Сборная России является правопреемницей сборной СССР и сборной СНГ. За общую историю команда провела (по состоянию на 12 марта 2015 года) в турнире 130 встреч (83 победы и 47 поражений), трижды выигрывая общий титул: в 2002 (обыграв в финале Францию), в 2006 (обыграв Аргентину) и в 2021 (обыграв Хорватию). Ещё 3 раза сборная России выходила в финал (1994, 1995, 2007) и 4 раза в полуфинал турнира (1999, 2005, 2008, 2019).

В 2007 году впервые в своей истории заняла первое место во вспомогательном рейтинге. За 50 лет участия в турнире сборная 25 лет находилась в Мировой группе: пять лет с промежутками как сборная СССР и 20 лет подряд как сборная России (последнее участие состоялось в 2012 году, после чего серия прервалась).

В 2016 году сборная России добилась участия в Мировой группе в 2017 году, победив в Плей-офф Мировой Группы сборную Казахстана.

Действующий состав 

 Андрей Кузнецов (45-я ракетка мира)
 Карен Хачанов (52)
 Даниил Медведев (63) 
 Константин Кравчук (88)

Рекордсмены команды

Финалы (6)

Победы (3)

Поражения (3)

См. также 
 Сборная России по теннису в Кубке Федерации

Ссылки 
 

Теннис в России
Теннис
Россия
Россия